Суперкубок Кувейту з футболу 2022  — 15-й розіграш турніру. Матч відбувся 6 листопада 2022 року між чемпіоном Кувейту клубом Аль-Арабі та володарем кубка Еміра Кувейту клубом Камза.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на goalzz

2022
Кувейт
Листопад 2022
2022 у кувейтському спорті